Johan Nordin kan syfta på

 Johan Nordin i Hammerdal, folkskollärare och jämtländsk riksdagsman 
 Johan Eric Nordin i Sättna, folkskollärare, klockare och medelpadsk riksdagsman